Премьер-министр Сомали (, ) — глава правительства Сомали.

История 
Первым премьер-министром стал Абдуллахи Исса, вступивший в должность 29 февраля 1956 года ещё на Подопечной территории Сомали. Действующим премьер-министром Федерального правительства является Мохамед Хусейн Робле, вступивший в должность 23 сентября 2020 года.

Список премьер-министров Сомали

Комментарии

Ссылки 
 Премьер-министр Сомали. Официальный сайт
 
 

Сомали
Государственное устройство Сомали